Tallåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tallåstjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Tallåstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (16,8 ha)
Tallåstjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 714250-146593), sjö i Strömsunds kommun, 
Tallåstjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 714250-146616), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn